Adam Kocian (1995-), joueur allemand de volley-ball ;
 Ján Kocian (1958-), footballeur slovaque ;
 Madison Kocian (1997-), gymnaste artistique américaine.